Пуерто лас Флорес има више значења:

 Пуерто лас Флорес (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пуерто лас Флорес (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику